Svetovno prvenstvo v motociklizmu sezona 2004 je šestinpetdeseta sezona Svetovnega prvenstva v motociklizmu. Potekala je od 18. aprila do 31. oktobra 2004.

Velika nagrade

Dirkaško prvenstvo

Razred MotoGP

{|
|

Razred 250 cm3

Razred 125 cm3

Konstruktorsko prvenstvo

Razred MotoGP

2004
2004 v športu